Интернациональный дуэт Татьяна Лужанская / Чжэн Сайсай — победитель соревнований.

Прошлогодние чемпионки — Чжань Цзиньвэй и Чэнь И — не защищали свой титул, но обе принимали участие в соревнованиях:
 Чэнь (в паре с китаянкой Лян Чэнь) уступила в четвертьфинале.
 Чжань (в паре с китаянкой Хань Синьюнь) дошла до финала.

Общая информация 
17-летняя китаянка Чжэн Сайсай чуть более чем за год смогла сначала выиграть Юниорские Олимпийские игры в парном разряде, а потом завоевать несколько крупных титулов во взрослом теннисе: сначала выиграв 75-тысячник в Пекине, затем 100-тысячник в Нинбо, а чуть позже и турнир WTA в Гуанчжоу.

Посев 

  Сюко Аояма /  Рика Фудзивара (Первый раунд, отказ)
  Ноппаван Летчивакан /  Анастасия Екимова (Первый раунд)

<ol start="3">
 Лу Цзинцзин /  Сунь Шэннань ''(Первый раунд)
 Чжань Цзиньвэй /  Хань Синьюнь ''(Финал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Международный теннисный турнир в Нинбо 2011